Proruby mohou být:

 Proruby, obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Proruby (Brzice), vesnice, část obce Brzice v okrese Náchod
 dřívější název vesnice Prorubky, části obce Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy